Фёгелин ():

 Фёгелин, Антон Саломон (1804—1880) — швейцарский филолог-классик.
  (1837—1888) — его сын, швейцарский историк.
 Фёгелин, Эрик (1901—1985) — немецкий политический философ.